Ви́ктор Льво́вич Га́лышев (1892 — 12 августа 1940) — военный, полярный лётчик, первый лётчик-спасатель СССР (1930), участник спасения челюскинцев (1934), пионер воздухоплавания Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Участник Первой мировой и Гражданской войн. Последнее воинское звание в царской армии — штабс-капитан, квалификация — военный лётчик. Беспартийный.

Биография 
Галышев Виктор Львович родился в 1892 году в городе Суджа Курской губернии России.

В 1912 году — окончил Александровское военное училище в Москве, подпоручик 159-го пехотного Гурийского полка.

Военная служба 
Служил в царской армии, в составе 31-го корпусного авиаотряда, 12-го истребительного авиаотряда и 1-го гидроавиаотряда Балтийского флота, участник Первой Мировой войны, трижды был ранен, контужен.

В 1916 году — летнаб (летчик-наблюдатель/штурман) 32-го корпусного разведывательного авиаотряда.

В 1917—1918 гг. — командир авиаотрядов Российского императорского военно-воздушного флота.

С 15 августа 1918 года — во 2-й авиационной группе Народной Армии Воздушного флота 5-й армии (Казань).

16 августа 1918 года — приказом № 3 от 16 августа 1918 года по Управлению начальника ВФ при штабе Народной Армии — назначен командиром 7-го авиаотряда, 4-го и 33-го авиаотрядов в армии Колчака (1918—1920), где был разжалован.

В 1920 году — перешёл на сторону Красной Армии.

В 1920 году — учёба на авиационных курсах командного состава РККА, назначен инспектором авиации Воздушного флота Восточно-Сибирской советской армии (ВССА).

В 1920—1921 гг. — служил в Рабоче-Крестьянском Красном Воздушном флоте Западного фронта РККА под командованием Михаила Тухачевского.

В 1921 год — принимал активное участие в подавлении восстания банд Антонова в Тамбовской губернии, в боях с басмачами в Средней Азии.

Гражданская служба 
В 1922 года — демобилизовался, участвовал в формировании 1-й (Ташкент — Алма-Ата) авиалинии Среднеазиатского отделения Всероссийского общества «Добролет», которая открылась в 1924 году, лётчик самолёта Юнкерс-F13 в Узбек-Таджикском территориальном управлении ГВФ (Гражданский воздушный флот) на линиях Ташкент — Алма-Ата, Ташкент — Каган, Каган — Хива, Каган — Дюшамбе (Душанбе).

В 1926 году — зачислен в Восточно-Сибирское управление ГВФ.

В 1926 году — совершил первый в Сибири зимний коммерческий рейс (за пушниной) по маршруту Красноярск — Туруханск на самолёте Юнкерс-F13 «Моссовет» за 36 дней (с посадками и поломками), проведя в воздухе 20 часов 30 минут.

22 июля 1926 года — на самолёте «Моссовет» открыл первую международную линию по маршруту Верхнеудинск — Усть-Кяхта — Алтан — Булак — Урга (Улан-Батор) Бурят-Монгольской воздушной линии. Это день стал днем рождением регулярной авиалинии в Бурятии.

В 1928 году — заместитель начальника управления Сибирских воздушных линий.

В 1929 году — работал на Иркутской линии Иркутск — Бодайбо — золотые прииски.

В январе 1931 года — на самолёте АНТ-9 (ПС-9) совершил рейс по маршруту Москва — Иркутск.

В 1933 году в тяжелейших зимних условиях первым пересёк на самолёте Верхоянский хребет, перелетев 28–29 марта с авиамотористом Б. Лаушкиным из села Крест-Хальджай в Оймякон. Конечной целью перелёта был Средникан, однако на аэродроме в Оймяконе не запасли достаточного количества бензина, и 31 марта Галышеву пришлось вернуться в Крест-Хальджай.

В 1934 году — назначен командиром 11-го гидроавиаотряда в Иркутске. Принимал участие в компоновке кабины самолёта АРКЗ-1 (арктический Злоказова-1), спроектированного и построенного в коллективе Иркутских авиаремонтных мастерских.

В октябре 1934 года — назначен командиром Ленской авиагруппы Управления полярной авиации (УПА) Главного управления Северного морского пути (Главсевморпуть, ГУСМП).

В январе 1935 года — совершил перелёт на самолёте АНТ-7 (СССР-Н-62) из Москвы в Тикси.

21 апреля 1935 года — совершил перелёт на самолёте Юнкерс-W-33 из Иркутска в Тикси.

Спасательные операции 
В сентябре 1928 года — участник поисковой операции лётчика Отто Кальвица. Он пропал севернее устья Лены, в районе Ляховских островов. Оказалось, что Кальвиц потерпел аварию около Булуна, у него сломался коленчатый вал. Его подобрала баржа. С баржи доставил лётчика до Якутска.

В октябре 1929 года — участник розыска французского пилота Коста, совершавшего кругосветный перелёт и пропавший в степях Маньчжурии. Оказалось, что 29 сентября 1929 года самолёт «Бреге-19» обогнул озеро Байкал и прошёл над Киренском и Баргузином, а затем над станицей Даурия пересёк китайскую границу невдалеке от ст. Пограничная. По другой версии, летел через район Читы и станции Борзя и Даурия и перелетел советско-китайскую границу  юго-восточнее станции Маньчжурия. Самолёт Коста совершил благополучную посадку в Цицикаре, пройдя  без посадки (по прямой — ) и побив предыдущий рекорд дальности, поставленный итальянцами Феррарином и Дель-Прете ().

С 30 января по апрель 1930 года — на самолёте Юнкерс-W-33 «СССР-182» провёл первую в истории Арктики операцию по эвакуации воздушным путём пассажиров с застрявшего во льдах парохода «Ставрополь» (капитан П. Г. Миловзоров) у мыса Северный (ныне Отто Шмидта) на Чукотке. Сделал три рейса в бухту Лаврентия (расстояние 600 км), перевёз 15 человек, в том числе нескольких детей, одного новорождённого.

В 1934 году принял участие в спасении челюскинцев. Командир спасательной группы (авиазвена) в составе Ивана Доронина и Михаила Водопьянова. Вылетели 17 марта 1934 года из Хабаровска в Анадырь. Из-за поломки самолёта ПС-4 (Юнкерс-W-33) — отказал мотор — не долетел до лагеря челюскинцев, остался в Анадыре на десять дней. 26 марта 1934 года вылетел из Анадыря в Уэлен. Перевозил челюскинцев из с. Ванкарем в бухту Провидения.

Жертва сталинских репрессий 
В 1938 году — арестован за ослабление дисциплины и за связи с Тухачевским.

В феврале 1939 года — освобождён по заступничеству председателя Совнаркома СССР Вячеслава Молотова.

Вспоминает ветеран якутской авиации В. Протодьяконов:

Умер 12 августа 1940 года.

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище (4-й участок, 23 ряд).

Награды 

 Три Георгиевских креста IV, III и II степеней «за храбрость и мужество» — в период Первой Мировой войны.
 Золотое оружие «За храбрость» (Георгиевское оружие).
 Орден Красного Знамени (12.07.1921) — «за боевые операции» в Гражданскую войну, за воздушные бои с британскими самолётами — летающими «партами» «Авро 504», которые использовали интервенты и белогвардейцы; награждал лично М. Тухачевский.
 Нагрудный серебряный жетон президиума БурЦИК (1926) — за открытие первой Бурят-Монгольской международной линии.
 Орден Красной Звезды (17.08.1933) — «за выдающиеся лётные качества и участие в ряде спасательных экспедиций», в ознаменование Дня Воздушного Флота СССР.
 Увеличенный личный портрет с надписью «От треугольника управления» УПА ГУСМП (7 ноября 1933) — «за особо ударную производственную и общественную работу, за дисциплинированность».
 Орден Красной Звезды (20.04.1934) — «за проявление личного мужества и настойчивости достижения конечной цели» в челюскинской спасательной операции.

Память 
17 августа 2017 года на здании Аэропорт «Залив Лаврентия» в с. Лаврентия на Чукотке открыта мемориальная доска Виктору Галышеву силами Общественного совета по сохранению исторического наследия Дальнего Востока при ВООПИиК (Хабаровск).

Примечания

Литература 
 Алиев Р. А. Изнанка белого: Арктика от викингов до папанинцев. — М.: Paulsen, 2016. — 408 с.
 
 Водопьянов М. В. Пути отважных. — М.: Географиздат, 1958. — 118 с.
 
 
 
 Дубравин А. И. Колымский рейс парохода «Ставрополь» (1929—1930): Воспоминания участника плавания. — Магадан: Кн. изд-во, 1983. — 136 с. (Первопроходцы. Вып. 11).
 

 Из ледяного плена / Сост.: Е. Бабушкин, И. Бачелис, С. Диковский. Под ред. В. Бубекина. — М.: ОГИЗ: Молодая гвардия, 1934. — 192 с. — С. 88-89.
 Ларьков С. А., Романенко Ф. А. «Враги народа» за полярным кругом / Под ред. А. Н. Земцова. — 2-е изд., расшир. — М.: Европейские издания: Paulsen, 2010. — 422 с.
 Почтарев А. Н., Горбунова Л. И. Полярная авиация России 1914—1945 гг. — М.: Европейские издания: Paulsen, 2011. — Кн. 1. — 590 с.
 Саранкин В. И. Зов незаходящих звезд. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968. — 236 с.
 Пронякин К. А. Первые летчики на Дальнем Востоке России: влетевшие в историю (справочник. 196 биографий). К 80-летию Хабаровского края, к 95-летию Гражданского Воздушного флота России и к 100-летию Восточного военного округа. Приветствия: Героя России Г. В. Жидко, С. И. Авакянца, С. И. Фургала, А. С. Николаева; предисл. Т. В. Барановой; послесл.: А. М. Будника, В. М. Куканова. — Хабаровск: ООО «МедиаМост»; РГО, 2019—160 с., ил. (Серия: История развития авиации на Дальнем Востоке), стр. 37-38, 40.
 Пронякин К. А. Дядя Галыш. Забытый лётчик — спасатель Арктики. // «Приамурские ведомости», № 15, 22 апр. 2020., стр. 18.

Ссылки 
 

Выпускники Александровского военного училища
Лётчики СССР
Военные лётчики СССР
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Народная армия КОМУЧа
Персоналии:Русская армия Колчака
Полярные лётчики
Репрессированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище